Return to Forever  – gruppo musicale jazz fusion statunitense
 Return to Forever  – album dei Return to Forever del 1972
Return to Forever  – album degli Scorpions del 2015